Балтазар Кампенгаузен:
 Кампенгаузен, Балтазар Балтазарович (1772—1823) — русский государственный деятель из числа остзейских дворян.
 Кампенгаузен, Балтазар Иванович (1745—1800) — российский государственный деятель, тайный советник, Лифляндский губернатор, почётный опекун.
 См. также 
 Кампенгаузен, Бальтазар (1746—1807) — писатель и государственный деятель.